Hieronymus Sillem ist der Name folgender Personen:

* Hieronymus Sillem (Ratsherr) (1648–1710), deutscher Politiker
 Hieronymus Sillem (Kaufmann) (1768–1833), niederländischer Kaufmann